Пальмин — русская фамилия церковного происхождения, так наз. семинаристская; в честь упоминаемого в Библии дерева — пальмы, пальмовых листьев.

Известные носители:
 Пальмин, Александр Анатольевич (1961—2019) — российский скульптор; ректор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (2009—2014).
 Пальмин, Игорь Анатольевич (род. 1933) — советский и российский фотограф и журналист, исследователь русского авангарда.
 Пальмин, Лиодор Иванович (Лиодор; 1841—1891) — русский поэт и переводчик.
 Пальмин, Михаил Архипович (1784—1852) — профессор философии и политической экономии, перевёл сочинение «Философское исследование происхождения наших понятий о высоком и прекрасном» Эдмунда Бёрка.

Прочее 
 Пальмин — кокосовое масло.

См. также